Robert Blum  – astronomo
 Robert Blum  – compositore svizzero 
 Robert Blum  – politico tedesco
 Robert Blum  – schermidore statunitense
 Robert Frederick Blum (1857–1903) - artista americano